Plop bezeichnet 

Plop!, ein ehemaliges Comic-Magazin
Kabauter Plop, eine belgische Fernsehfigur nach welcher das Plopsaland benannt wurde
Plop (Hunedoara), ein Dorf in Rumänien
Plop (Căușeni), ein Dorf in der Republik Moldau
Plop (Dondușeni), ein Dorf in der Republik Moldau
Plop-Știubei, eine Gemeinde in der Republik Moldau

PLOP bezeichnet

PLOP (Fanzine), ältestes deutsches Comic-Fanzine

Siehe auch:
Plopp
Blob

eo:Plop